Бесерас има више значења:

 Бесерас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бесерас (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику